«Голливудское ревю 1929 года» () — американский мюзикл Чарльза Рейснера 1929 года.

В 1930 году был претендентом на премию «Оскар» в номинации «лучший фильм».

Сюжет 
Мюзикл бродвейского формата, в котором приняли участие — в роли самих себя — все тогдашние звёзды студии Metro-Goldwyn-Mayer.

В ролях 
 Конрад Найджел — камео
 Джек Бенни — камео
 Джон Гилберт — Ромео
 Норма Ширер — Джульетта
 Джоан Кроуфорд — камео
 Бесси Лав — камео
 Клифф Эдвардс — камео
 Стэн Лорел — Стэн
 Оливер Харди — Оливер
 Анита Пейдж — камео
 Бастер Китон — камео
 Мари Дресслер — камео
 Чарльз Кинг — камео
 Мэрион Дэвис — камео

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-мюзиклы США
Фильмы MGM
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1929 года
Кинокомедии 1929 года
Сатирические фильмы
Полнометражные фильмы
Фильмы Чарльза Рейснера
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» 1920-х годов